Ива́н Миха́йлович Алексе́ев ( — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта, Герой Советского Союза (), гвардии капитан.

Биография 
Родился 8 ноября 1922 года в селе Дмитриевское-Семенёк Ефремовского уезда Тульской губернии (ныне с. Семенёк Становлянского района Липецкой области), в семье крестьянина, проживал в селе Толстая Дубрава Волынского района Орловской области (ныне Становлянский район Липецкой области). Русский. Окончил неполную среднюю школу. Обучался в Ефремовском ремесленном училище, по окончании которого работал лаборантом на заводе синтетического каучука в г. Ефремов.

В Красной армии с 19 декабря 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. На фронте с августа 1942 года. Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир 6-й стрелковой роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта гвардии старший лейтенант Алексеев отличился 3 ноября 1943 года при форсировании Керченского пролива. Рота стремительным броском заняла первую линию вражеских траншей на важной высоте, в течение следующего дня отразила несколько контратак противника и удержала занятые рубежи.

В ходе последующих боёв рота заняла ещё одну линию траншей и, таким образом, расширила плацдарм. Заняв круговую оборону, удержала захваченные рубежи до подхода подкрепления. За три дня боёв было уничтожено более 2 взводов фашистов, захвачено 2 тяжёлых и 4 ручных пулемёта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от  за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии старшему лейтенанту Алексееву Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением высшей награды СССР — ордена Ленина, знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

За успешные боевые действия при прорыве «Голубой линии» противника и освобождение от гитлеровских захватчиков Таманского полуострова Приказом Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Союза ССР № 31 от 9 октября 1943 года И.М. Алексееву была объявлена благодарность.

В частях Отдельной Приморской армии, на Северо-Кавказском и Прибалтийском фронте четырежды ранен — 28 декабря 1942 г., 26 мая 1943 г., 18 июля 1943 г., 17 ноября 1943 г.

Погиб 5 октября 1944 года в боях при освобождении м. Цитованы, Шауляйского уезда, Литовской ССР (в соответствии с наградным листом к Ордену Отечественной войны I степени — в районе Иозефово, Кельмского уезда, Литовской ССР). На момент гибели являлся заместителем командира 2-го стрелкового батальона 1-го гвардейского стрелкового Севастопольского Краснознаменного полка 2-ой гвардейской стрелковой Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Награды 
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Орден Красной Звезды
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени (посмертно)

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 Имя А.И. Алексеева отображено на мемориальной доске, установленной в Сквере Славы г. Керчь.  
 На месте захоронения в г. Титувенай установлен обелиск.
 На Аллее воинской Славы в с. Становое установлен портрет.
 В с. Толстая Дубрава установлен обелиск.
 В с. Толстая Дубрава в честь И. М. Алексеева названа улица.

Документы

Примечания

Литература 
 
 
 Алексеев Иван Михайлович // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. В 2 т. Т. 1 / [А. А. Бабаков и др.]; редкол.: И. Н. Шкадов (пред.) и др. — М., 1987. — С. 42.
 Дерзкая операция // Боевые звезды липчан / К. Т. Огрызков. — Липецк, 1995. — С. 16-20.
 Дерзкая операция // В памяти и в сердце навсегда / К. Т. Огрызков. — Липецк, 2005. — С. 16.
 Попов И. Во имя жизни // Звезда [Становлянский район]. — 1965. — 9 мая. — С. 3.
 Некрасов А. Герои живут века // Звезда [Становлянский район]. — 1966. — 8 мая. — С. 3.
 Герои земляки : Иван Михайлович Алексеев // Звезда [Становлянский район]. — 1975. — 9 мая. — С.1.
 Губин И. Родом из Толстой Дубравы // Звезда [Становлянский район]. — 1985. — 5 янв. — С. 3.
 Павлова М. На родине Героя — гости Москвы // Звезда [Становлянский район]. — 1985. — 29 июня. — С. 3.
 Некрасов А. Во имя жизни // Звезда [Становлянский район]. — 2012. — 6 окт. — С. 3.
 А. А. Казарян. Герои боев за Крым / Таврия [Симферополь]. — 1978.
 Стихотворение В.Зорина // Могила в Литве.

Ссылки 
 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кельмеском районе
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции